Лозняки — название населённых пунктов в России:

 Лозняки — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Лозняки — посёлок в Боготольском районе Красноярского края.